Europese weg 15, een Europese weg
 E15 (Ecuador), een hoofdweg in Ecuador
 E15 (brandstof), een brandstof